Tjålmejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjålmejaureh, sjö i Strömsunds kommun,  (12,8 ha)
Tjålmejaure, sjö i Arjeplogs kommun i Norrbottens län, 
Norra Tjålmejaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (3,25 km²)
Västra Tjålmejaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (3,75 km²)
Tjålmejaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (25 ha)
Tjålmejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 735101-169408), sjö i Jokkmokks kommun, 
Tjålmejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 735561-168816), sjö i Jokkmokks kommun,  (12,1 ha)
Tjålmejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 739515-169352), sjö i Jokkmokks kommun,  (34,1 ha)
Tjålmejaure (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun, 
Tjålmejaure (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (1,44 km²)
Tjålmejaure (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (5,69 ha)
Västra Tjålmejaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (17,9 ha)
Östra Tjålmejaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (4,2 ha)

Se även
Tjålmak
Tjålmakjaure
Tjålmaure
Tjålmejauratj
Tjålmejauratjah
Tjålmåk
Tjåltejaure
Tjårokjaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn